Haus Borg ist der Name folgender Gebäude:

 Haus Borg (Rinkerode), ein Wasserschloss in Rinkerode
 Haus Borg (Werl), ein Gutshaus in Werl

Siehe auch:
 Römische Villa Borg